Pilumnoplax är ett släkte av kräftdjur. Pilumnoplax ingår i familjen Goneplacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pilumnoplax